Nathan Smith peut faire référence à :

 Nathan Smith (1762-1829), un médecin et chirurgien américain ;
 Nathan Ryno Smith (1797-1877), un chirurgien américain ;
 Nathan Smith (1982-), un joueur de hockey sur glace ;
 Nathan Smith (1985-), un biathlète canadien ;
 Nathan Smith (1987-), un footballeur anglo-jamaïcain ;
 Nathan Smith (1996-), un footballeur anglais ;
 Nathan Smith (2004-), un cycliste anglais.